Algimia de Alfara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algimia de Alfara (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Algimia de Alfara (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar